

Localidades 

 Ragtown (Califórnia) - uma cidade fantasma
 Ragtown (Nevada) - uma cidade fantasma

Desambiguações de topônimos